BGAC steht für:

 Bangchan General Assembly, ein thailändischer Montagebetrieb für Automobile
 Breaking German Army Ciphers, siehe Frode Weierud’s CryptoCellar#Geschichte

Abkürzung